Рио-Верде () — муниципалитет в Мексике, входит в штат Сан-Луис-Потоси. Население 85 945 человек.

Ссылки 

Муниципалитеты Сан-Луис-Потоси